DWM steht für:
 dwm, dynamic window manager, einen Fenstermanager im X Window System
 Desktop Window Manager, Microsofts Fenstermanager für Windows ab NT 6.0
 zwei Nachfolgeunternehmen der Metallpatronen AG, siehe dort:
 Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken
 Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken 

DWM